Weyand est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1892-1982), joueur américain de football américain
Frederick C. Weyand (1916-2010), général américain
Jaap Weyand (1886-1960), graphiste et peintre néerlandais
Sabine Weyand (née en 1964), haut-fonctionnaire européenne allemande
, pianiste allemande

Homonymie de patronyme